O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) é um modelo de estudo do espiritismo formulado na década de 70 na SELC (Sociedade Espírita Luz e Caridade) em Porto Alegre/RS. Esta experiência  foi levada  para  a  FERGS (Federação Espírita do Rio Grande do Sul) em  1978  e  encampada  pela  FEB (Federação Espírita Brasileira) em 1983, que mundializou a proposta gaúcha. [Fonte: Livro Da Religião Espírita ao Laicismo - A trajetória do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre de Salomão J. Benchaya]

NOTA: A SELC transformou-se em  Centro Cultural Espírita de Porto Alegre - CCEPA, em 20 de setembro de 1991, instituição que permanece em atividade nos dias atuais.

O ESDE tornou-se uma campanha institucional permanente da Federação Espírita Brasileira que se propõe divulgar o aprofundamento coletivo nos estudos da Doutrina espírita.

Embora o termo ESDE também designe popularmente o material didático utilizado para o estudo, ele caracteriza-se por ser um tipo de reunião semanal, nos grupos espíritas, com o objetivo de estudo regular, metódico, da Doutrina espírita, fundamentado no exposto nas obras básicas da Codificação de Allan Kardec.

De acordo com as informações da FEB, de formação para monitores, as consequências do ESDE são:

facilitar a reforma íntima individual;
garantir a unidade de princípios doutrinários em torno do estudo, facultando uma correta compreensão e assimilação dos princípios doutrinários espíritas;
proporcionar a propagação da doutrina espírita nas bases em que foi codificada por Kardec;
desenvolver a fé raciocinada;
contribuir para o desenvolvimento de oradores espíritas mais bem preparados;
possibilitar o entendimento do verdadeiro sentido da expressão "caridade", induzindo à sua prática;
favorecer a participação de todos e a criação de condições favoráveis para o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da responsabilidade.

Com essa iniciativa, a FEB procura colocar em prática uma sistematização do estudo do Espiritismo, de acordo com sugestão externada por Allan Kardec em um de seus últimos escritos:

"Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da Ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Este curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as idéias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns (...). Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas conseqüências." (Projeto 1868. in: Obras Póstumas)

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas
O ESDE no Portal FEBNET.
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Manual do Curso de Coordenadores de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Federação Espírita Brasileira
Espiritismo